La Ligat ha'Al 2017-2018 è stata la 64ª edizione del massimo campionato israeliano di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio dell'Maccabi Tel Aviv.

Regular season

Playoffs

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP regular season:

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2017
Pallacanestro nel 2018
2017-2018